

Рибхоз — селище, Богородський міський округ, Московська область
 Рибхоз — село, Сакмарський район, Оренбурзька область